Jiqing kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jiqing (socken i Kina, Inre Mongoliet), 
 Jiqing (socken i Kina, Jiangsu), 

Robotskapade Kinaförgreningar